Шайтанская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Шайтанская волость — в составе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
 Шайтанская волость — в составе Красноуфимского уезда Пермской губернии.